Чизано () может означать:

 Чизано-Бергамаско — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо
 Чизано-суль-Нева —  коммуна в Италии в регионе Лигурия, в провинции Савона

См. также